Michael Nyqvist est un acteur suédois né le  à Stockholm et mort le  ;
 Veikko Nyqvist (né le  à Helsinki et mort le  à Helsinki) est un athlète finlandais.